Фамилија Кастиљо има више значења:

 Фамилија Кастиљо, Ехидо Дуранго (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастиљо, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастиљо, Ехидо Монтереј (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастиљо, Ехидо Морелија (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастиљо, Колонија Окампо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику